Мистер Икс ( или Mr. X) может означать:

Кино и телевидение 
 Удивительный мистер Икс — американский кинофильм 1948 года.
 Мистер Икс — советский кинофильм 1958 года.
  — итальянский кинофильм 1967 года, также известный как «Мститель Икс».
  — индийский кинофильм 2015 года.

Комиксы 
  — суперзлодей Вселенной Marvel.
  — серия комиксов .

Псевдонимы реальных людей 
 Мистер Икс — один из псевдонимов американского рестлера  (1903—1979).
 Мистер Икс — под таким псевдонимом французский государственный деятель, министр внутренних дел Франции (1981—1984) Гастон Деффер (1910—1986) участвовал в Президентских выборах 1965 года.
 Мистер Икс — под таким псевдонимом американский астроном, астрофизик и популяризатор науки Карл Саган (1934—1996) написал книгу «Марихуана: взгляд под другим углом» (1971).
 Мистер Икс — псевдоним американского рестлера и преступника  (1955—2013).
 Мистер Икс — псевдоним американского рестлера и рефери  (род. 1956).
 Мистер Икс — кодовое имя гражданина Австралии и Израиля, ветерана ЦАХАЛа и предположительно агента Моссада Бена Зайгера (1976—2010), заключённого израильской тюрьмы Аяллон.

Вымышленные персонажи 
Под псевдонимом Мистер Икс в англоязычной культуре скрываются желающие остаться инкогнито, это как правило (но не всегда), злодеи. Несколько наиболее известных примеров:
 Мистер Икс — главный персонаж оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». Оперетта была экранизирована в Советском Союзе дважды: в 1958 году и в 1982 году.
 Мистер Икс — персонаж американского телесериала «Секретные материалы».
 Тиран Т-103 (Мистер Икс) — персонаж игр и фильмов франшизы Resident Evil.
 Мистер Икс — главный персонаж игры Kung-Fu Master (1984).
 Мистер Икс — главный персонаж серии игр Streets of Rage (1991—2020).
 Мистер Икс — главный персонаж игры Mega Man 6 (1993).
 Мистер Икс — ник Гомера Симпсона в эпизоде «Опасный компьютер» (2000) мультсериала «Симпсоны».
 Мистер Икс —  игры Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (2001).
 Мистер Икс — главный персонаж игры The Ship (2006).
 Мистер Икс — персонаж фильма «Особо опасен» (2008).
 Мистер Икс — главный персонаж настольной игры .

Прочее 
 «Мистер Икс» — роман (1999) Питера Страуба.
  — белорусская стрит-панк-группа (2003 — )

См. также 
 Мадам Икс
 
 
 
 
 Инкогнито
 Джон Доу
 Мистер
 Икс